Superia – variante femminile del nome proprio di persona Esuperio
 Superia – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Superia – videogioco